El nombre Delta se ha utilizado para tres ciclones tropicales o subtropicales en el Océano Atlántico:

Tormenta subtropical Delta (1972), cuarta tormenta subtropical y octava tormenta con nombre de la temporada de 1972 que se formó y permaneció en el Atlántico central.
Tormenta tropical Delta (2005), tormenta número 26 de la temporada 2005 que se formó en el Atlántico oriental y se volvió extratropical justo antes de pasar al norte de las Islas Canarias.
Huracán Delta (2020), tormenta número 25 de la temporada 2020 que actualmente es un gran huracán de categoría 4 que se mueve desde el Mar Caribe hacia el Golfo de México.

tropical delta